Israelische Militäroffensive im Gazastreifen steht für:

 Operation „Tage der Buße“ im Jahr 2004
 Operation Regenbogen im Jahr 2004
 Operation Herbstwolken im Jahr 2006
 Operation Sommerregen im Jahr 2006
 Operation Gegossenes Blei in den Jahren 2008/2009
 Operation Wolkensäule im Jahr 2012
 Operation Protective Edge im Jahr 2014